История почты и почтовых марок Протектората Богемии и Моравии охватывает период оккупации и раздела Германской империей Чехословакии с 15 марта 1939 года по 8 мая 1945 года. Для Протектората Богемии и Моравии эмитировались собственные почтовые марки. Всего за этот период было издано 142 почтовые, 24 служебных и 14 доплатных марок.

Выпуски почтовых марок 
История почты этого зависимого государственного образования началась 15 марта 1939 года, когда земли Чехии и Моравии были присоединены к Германии под названием Протекторат Богемии и Моравии. Почта Протектората находилась в ведении «Рейхспочты». В июле 1939 года в обращение поступили первые знаки почтовой оплаты Протектората — чехословацкие марки с надпечаткой на немецком и чешском языках: «Böhmen und Mähren. Čechy a Morava» («Богемия и Моравия. Чехия и Моравия»). Затем вышла серия из 18 марок оригинальных рисунков «Листья липы и ландшафты». Чехословацкие марки продавались в почтовых отделениях до 30 ноября, при этом допускалась смешанная франкировка. Все марки Чехословакии были изъяты из обращения 15 декабря 1939 года.

В июне 1940 года вышли первые почтово-благотворительные марки, дополнительный сбор от которых шёл в фонд Красного Креста. В августе 1941 года к 100-летию со дня рождения Антонина Дворжака вышли первые коммеморативные марки Протектората.

Выпуск марок Протектората продолжался до февраля 1945 года. Всего было эмитировано свыше 100 почтовых марок. Все марки Протектората печатались в пражской типографии «Союза богемских художников-графиков».

Почтовые марки Протектората, выпущенные с мая 1944 по февраль 1945 года, формально находились в обращении, согласно указу чехословацкого почтового министерства, до 16 мая 1945 года. Однако зачастую их изымали из обращения после освобождения территории Чехословакии советскими или американскими войсками.

Другие виды почтовых марок

Газетные марки 
В августе 1939 года вышла первая серия из девяти газетных марок Протектората. Их рисунок — стилизованный голубь мира — полностью повторял рисунок газетных марок Чехословакии 1937 года. В декабре того же года на марке номиналом в 10 геллеров была сделана надпечатка чёрной краской «GD — OT» («Geschäftsdrucksache — Obchodní tiskopis» — «Служебное печатное»). Эта марка предназначалась для пересылки деловых печатных изданий по сниженному тарифу; Л. Л. Лепешинский относит её к служебным маркам (см. ниже).

В феврале 1943 года серию переиздали с дополнительной надписью  («Германская империя»). Это были единственными марки, которые находились в обращении после восстановления чехословацкого почтового управления в мае 1945 года. Их изъяли 31 декабря 1945 года.

Доплатные марки 
Доплатные марки Чехословакии находились в обращении до середины января 1940 года. В декабре 1939 года вышла серия из 12 доплатных марок Протектората. На миниатюрах был изображён узор и цифра номинала. В июне 1940 года серия была дополнена ещё двумя миниатюрами. Доплатные марки были изъяты из обращения в марте 1943 года.

Доплатные доставочные марки 
В декабре 1939 года в почта Протектората выпустила доплатные доставочные марки, представлявшие собой марки оплаты за вручение письма лично адресату. Рисунок миниатюр практически повторял рисунок первой подобной марки, выпущенной чехословацкой почтой в 1937 году. Марки были изъяты из обращения в апреле 1941 года.

Служебные марки 
Служебные марки Протектората имели надпечатку на оригинальных марках: «DM — SM» («Служебная марка»). В январе 1941 и феврале 1943 года для Протектората Богемии и Моравии были выпущены две серии из 12 служебных марок. На миниатюрах первого выпуска была изображена цифра номинала в узорной рамке, второго выпуска — орёл с опущенными крыльями, держащий в лапах дубовый венок со свастикой. На груди орла был помещён большой герб Протектората Богемии и Моравии. Служебные марки каждого выпуска были изъяты из обращения в марте 1943 и в декабре 1944 года, соответственно.

Выпуск Моравской-остравы 

14 марта 1939 года город Моравска-острава (ныне Острава) заняли немецкие войска. Здесь почтовые марки Чехословакии использовались дольше, чем на остальной территории Протектората. Некоторые чехословацкие марки снабжались надпечатками текста готическим шрифтом  («Мы свободны!») и свастики. Марки продавались в почтовых отделениях по номинальной стоимости и использовались только три дня — с 16 по 18 марта 1939 года. Письма с этими марками весьма редки. В 1945 году, после освобождения Моравской-остравы, чехословацкие власти потребовали от населения города, под угрозой наказания за неисполнение, сдать все марки с надпечаткой для последующего уничтожения.

Почта концлагеря Терезиенштадт 

В первые месяцы после создания концлагеря Терезиенштадт почтовая связь узников с внешним миром была запрещена. Однако чешская почтовая служба Терезина, которая тогда ещё не была закрыта, через чешскую полицию передавала пленным приходившие на их имя письма. С конца 1941 года вся корреспонденция для заключённых возвращалась отправителям. В январе — феврале 1942 года были казнены 16 узников за попытку нелегально переправить за пределы лагеря корреспонденцию. К середине февраля было частично отменено запрещение на переписку. Каждый заключённый получил право посылать и получать один раз в месяц письмо. Оно должно было быть не более двух страниц по 15 строк на каждой, писаться разборчиво и на немецком языке. Таким же образом должны были отвечать и адресаты.

Связь с Терезиенштадтом осуществлялась через почтовое отделение в городке . На почту ездили специальные команды, занимавшиеся перевозкой корреспонденции. Из Малой крепости было разрешено отправлять письма, открытки и бандероли с грязным бельём. В начале мае 1942 года переписка была вновь запрещена.

В июле 1943 года для концлагеря Терезиенштадт была выпущена специальная марка допущения посылок. На миниатюре был изображён пейзаж с деревьями и дорогой; номинал отсутствовал. Эти марки предназначались для пересылки посылок из Протектората Богемии и Моравии в концлагерь. Заключённые могли раз в два месяца сделать запрос на получение посылки с продуктами питания или одеждой. Эти запросы направлялись на рассмотрение Альтестенрата — Совета старейшин еврейской общины в Праге, который контролировался гестапо. После обработки заказа совет высылал уведомление отправителю посылки. Если он проживал в Праге, ему необходимо было прийти в офис совета за маркой допущения. Если же предполагаемый отправитель проживал в другом населённом пункте, марка допущения прилагалась к уведомлению. Марки допущения должны были наклеиваться отправителями непосредственно на посылку. В концлагере посылку осматривали, при этом часто уничтожая упаковочную бумагу вместе с маркой. Поэтому подлинных гашёных экземпляров сохранилось немного. Без марки допущения посылки заключённым не доставлялись.

Марки печатались в Праге, сначала в листах по 4 штуки, затем в листах по 25 (5 × 5) штук. Были изъяты из обращения 6 мая 1945 года.

См. также 
 История почты и почтовых марок Силезии
 История почты и почтовых марок Чехии
 История почты и почтовых марок Чехословакии
 Протекторат Богемии и Моравии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

История почты Чехословакии
Почтовые марки Чехословакии
История почты Чехии
История почты Германии
Протекторат Богемии и Моравии